Burke & Hare steht für:
 die Serienmörder William Burke (Serienmörder) und William Hare (Serienmörder), bekannt geworden durch die West-Port-Morde
 Burke & Hare (1972), britischer Spielfilm von Vernon Sewell (1972)
 Burke & Hare (2010), britischer Spielfilm von John Landis (2010)

Siehe auch:
 Burking, eine spezielle Form des Tötens durch Ersticken